Эдуард Фишер:
 Фишер, Эдуард (1861—1939) — швейцарский миколог и фитопатолог.
  (1862–1935) — австрийский генерал-майор жандармерии.
 Фишер, Эдуард (1930—1993) — чешский дирижёр и педагог.
  (1896—1981) — швейцарский писатель, настоящее имя Удо Фишер.